

Geografia

Austria 
 Rottenbach – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Grieskirchen

Niemcy 
 Rottenbach – dzielnica Königsee
 Rottenbach – dzielnica gminy Lautertal w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Coburg
 Rottenbach – rzeka, dopływ Rinne
 Rottenbach – rzeka, dopływ Ilm

Zobacz też 
 Königsee-Rottenbach
 Rothenbach
 Röthenbach
 Röttenbach